Termin Ubikvitin C-terminalna hidrolaza ima više značenja.

 Ubikvitinska tiolestaraza, enzim
 Ubikvitinilna hidrolaza 1, enzim